Hiena (Hyaena) – rodzaj ssaka z podrodziny hien (Hyaeninae) w obrębie rodziny hienowatych (Hyaenidae).

Występowanie 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce i Azji.

Morfologia 
Długość ciała 100–136 cm, długość ogona 18,7–40 cm, wysokość w kłębie 66–79 cm; maa ciała 26–47,5 kg.

Systematyka

Etymologia  
 Hyaena (Hyena):  uaina „hiena”; nazwa nadana z powodu szczeciniastej grzywy u hieny pręgowanej, podobnej do świńskiej (υς us „wieprz”; żeński przyrostek αινα aina).
 Euhyaena: ευ eu „całkiem, typowy”; rodzaj Hyaena . Gatunek typowy: Hyaena striata  (= Canis hyaena ).
 Parahyaena: gr. παρα para „blisko, obok”; rodzaj Hyaena . Gatunek typowy: Hyaena brunnea .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Hyaena hyaena  – hiena pręgowana
 Hyaena brunnea  – hiena brunatna

Opisano również gatunki wymarłe:
 Hyaena howelli 
 Hyaena eldarica

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Hienowate